Пекин:
 Пекин — столица и один из городов центрального подчинения Китайской Народной Республики.
 «Пекин» — четырёхзвёздочный отель в Москве.
 Пекин — город в центре Албании в области Эльбасан.
 (2045) Пекин — астероид из группы главного пояса, который был открыт 8 октября 1964 года в обсерватории Цзыцзиньшань и назван в честь столицы Китая.
 «Пекин» — название английской операции по эвакуации части польского военно-морского флота с Балтийского моря в воды Великобритании.
 «Пекин» — крупнотоннажный советский танкер, построенный на Балтийском судостроительном заводе им. Орджоникидзе в 1959 году.

Пути сообщения 
 ВСМ Пекин — Москва — проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, соединяющей Пекин и Москву.
 Пекин — Датун — скоростная автодорога, соединяющая Пекин c Датуном (провинция Шаньси).
 Пекин — Тяньцзинь — Тангу — платная скоростная автодорога, соединяющая Пекин через центр Тяньцзиня с восточнотяньцзиньским районом Тангу.
 Скоростная дорога Пекин — Шанхай — связывает север Пекина и центральное побережье Шанхая.
 Скоростная дорога Пекин — Харбин — расположена на севере и северо-востоке Китая, связывает Пекин и Харбин.

См. также 
 «Пекин Баси» — китайский футбольный клуб, представляющий город Пекин.
 «Пекин Роу-Роу» — ростовская музыкальная группа, существовавшая с 1989 по 1993 год.
 Тур Пекина — многодневная шоссейная велогонка по дорогам китайской столицы.

Примечания